Вараксино — название населённых пунктов в России:

 Вараксино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Вараксино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Вараксино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Вараксино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Вараксино — село в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Вараксино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Вараксино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Вараксино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Вараксино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Вараксино — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Вараксино — посёлок в составе города Ижевск Удмуртии.
 Вараксино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Вараксино — несуществующая ныне деревня в черте города Йошкар-Ола Марий Эл.